Verdrag tot toetreding (1972)
 Verdrag tot toetreding (1979)
 Verdrag tot toetreding (1985)
 Verdrag tot toetreding (1994)
 Verdrag tot toetreding (2003)
 Verdrag tot toetreding (2005)
 Verdrag tot toetreding (2011)